Kalište kan syfta på:

Nordmakedonien 

 Kališta (ort i Makedonien), Opsjtina Struga,

Serbien 

 Kalište (ort),